|}
Die Bahnstrecke Pedace–San Giovanni in Fiore, auch Sila-Bahn genannt, war eine Schmalspurbahn mit 950 mm Spurweite von Pedace nach San Giovanni in Fiore in der süditalienischen Region Kalabrien. Die Strecke wurde durchgehend von Cosenza an der Strecke Cosenza–Pedace–Catanzaro bis zu ihren Endpunkt San Giovanni in Fiore betrieben.

Geschichte 

1911 hatte die Mediterranea-Calabro-Lucane (MCL) das Projekt einer Schmalspurbahn Cosenza–Crotone in Auftrag gegeben. Am 11. Oktober 1922 konnte die MCL das erste Teilstück von Pedace nach San Pietro in Guarano dem Betrieb übergeben. Am 10. August 1931 folgte die Fortsetzung nach Camigliatello Silano und erst am 6. Mai 1956 der letzte Abschnitt nach San Giovanni in Fiore. Die geplante Verlängerung der Bahnstrecke von San Giovanni in Fiore nach Petilia Policastro wurde nie realisiert.

Nach dem Unfall auf dem Fiumarella-Viadukt am 23. Dezember 1961 entzogen die Behörden der MCL die Konzession und 1964 wurde der Betrieb den Ferrovie Calabro Lucane (FCL) übergeben. Zum Jahresbeginn 1991 wurde das zerstückelte Netz der FCL aufgeteilt. Das in Bari beginnende Netz kam zu den Ferrovie Appulo Lucane (FAL), die von Cosenza und Gioia Tauro ausgehenden Strecken zu den Ferrovie della Calabria (FC).

1997 wurde der Bahnbetrieb auf dem Abschnitt Camigliatello Silano–San Giovanni in Fiore, 2008 zwischen Spezzano und Camigliatello und 2010 auf dem Rest der Strecke eingestellt. Zwischen Moccone und San Nicola-Silvana Mansio verkehren an Wochenenden Museumszüge.

Streckenbeschreibung 
Die Strecke überwand als Adhäsionsbahn zwischen Pedace und dem Kulminationspunkt in San Nicola-Silvana Mansio, dem höchstgelegenen Bahnhof Italiens, einen Höhenunterschied von rund 1000 Metern. Dazu waren nebst Steigungen bis 60 Promille verschiedene Kunstbauten notwendig:

Quellen 
 Georg Brunold: Ein Haus Bauen. Nur Rückkehrer trifft man in Kalabrien, alle waren sie in der Schweiz. Was jedoch nicht heisst, dass alle Emigranten zurückkommen. Zeitschrift Du Nr. 722, Tamedia Zürich, Dezember 2001 und Januar 2002, Seite 45
 Giulio Grilletta: La ferrovia Crotone–Petilia Policastro  Die Eisenbahn Crotone–Petilia Policastro. In: Mondo ferroviario, Nr. 157, Desenzano, Verlag del Garda, S. 28–31 (italienisch)
 Pietro Marra, Calabro Lucane: Piccole ferrovie tra Puglia, Basilicata e Calabria.  Kleine Eisenbahn zwischen Apulien, Basilikata und Kalabrien. Bagnacavallo, Verlag PGM, 2016, ISBN 978-88-909824-1-5 (italienisch)
 Treno della Sila. Homepage des Museumsbahnbetriebs, abgerufen am 15. Dezember 2017 (italienisch)

Weblinks 

 Ferrovia Pedace – S. Giovanni in Fiore. Auf: Ferrovie abbandonate, abgerufen am 1. Januar 2018, mit Bildern (italienisch)

Bahnstrecke in Kalabrien